Bihar, um estado da Índia, tem atualmente trinta e oito distritos administrativos.

Um distrito de um estado indiano é uma unidade geográfica administrativa, chefiado por um magistrado do distrito ou um vice-comissário, um oficial pertencente ao Serviço administrativo indiano. O magistrado do distrito ou o vice-comissário é assistido por um número de funcionários pertencentes a diferentes wings dos serviços administrativos do Estado.

Um superintendente de polícia, é um oficial pertencente ao Serviço de polícia indiana que é confiada a responsabilidade de manter a lei e a ordem e questões relacionadas.

Resumo

Ligações externas
https://web.archive.org/web/20151004083540/http://districts.nic.in/disdetails.aspx?str_state=Ymg=
  Bihar Districts Information Portal bihar
http://www.biharspider.com/resources/2437-Districts-Bihar-Names.aspx

Bihar